BF3:
 BF3 — Трифторид бора.
 Battlefield 3 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.